ЗРК «Стрела» может означать один из следующих комплексов (или их семейство):
 ЗРК 9К31 «Стрела-1»
 ПЗРК 9К32 «Стрела-2»
 ПЗРК 9К34 «Стрела-3»
 ЗРК 9К35 «Стрела-10»